John Nash kan syfta på:

*John Forbes Nash (1928-2015), matematiker, ekonomipristagare och den person som boken och filmen A Beautiful Mind handlar om.
John Nash (arkitekt) (1752–1835), brittisk arkitekt.